Soata kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Soala (ort i Burkina Faso), Centre-Ouest, Province du Boulkiemdé,

Colombia 

 Soatá (ort), Boyacá, 
 Soatá (kommun), Boyacá, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar